A Boys Don’t Cry jelentései:

Boys Don’t Cry, a The Cure nagylemeze.
Boys Don’t Cry, amerikai film: A fiúk nem sírnak.
Boys Don’t Cry, Frank Ocean lemeze, amely Endless címen jelent meg.